Sar-ē Khingēl kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qimmat Jabal Sarkhāngīr, bergstopp, Arbil, 
 Jabal Sarkhāngīr, berg, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar